Bartolović ist der Familienname folgender Personen:

 Hrvoje Bartolović (1932–2005), kroatischer Schachkomponist
 Mladen Bartolović (* 1977), bosnischer Fußballspieler